E5 bzw. E 5 steht für:
 Benzin mit 5 % Ethanol-Beimischung, siehe Ethanol-Kraftstoff
 e5 – Programm für energieeffiziente Gemeinden, Klimaschutzprogramm in Österreich
 Europastraße 5 bzw. 05, Schottland–Spanien
 Europastraße 5, ehemaliger Fernweg bis 1985 London–Istanbul, siehe Gastarbeiterroute
 Europäischer Fernwanderweg E5
 Samara Airlines, IATA-Code der russischen Fluggesellschaft
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von den Cookinseln
 European Business Council for Sustainable Energy, Lobbyverband für klimafreundliche Wirtschaft
 E5 (Ecuador), eine Straße in Ecuador

e5 steht für:
 BYD e5, ein Elektroauto von BYD Auto

E-5 steht für:
 Argo E-5, eine fünfstufige Höhenforschungsrakete
 die digitale Spiegelreflexkamera Olympus E-5

E.V steht für:
 Fokker D.VIII, ein deutsches Flugzeug im Ersten Weltkrieg

E5